Szermierka na 2. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych – zawody sportowe dla szermierzy-żołnierzy zorganizowane przez Międzynarodową Radę Sportu Wojskowego, które odbyły się w chorwackim Zagrzebiu w sierpniu 1999 roku podczas światowych igrzysk wojskowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Zobacz też   

 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1999
Szermierka na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
Wojskowe Igrzyska Sportowe